Ceneda – frazione di Vittorio Veneto
 Ceneda (California) – località della California
 Ducato di Ceneda – ducato longobardo